Codepage 850 ist eine von MS-DOS und PC DOS verwendete Codepage
(daher auch bekannt als DOS-Latin-1). Sie wurde 1987 mit DOS 3.3 eingeführt.

Sie modifiziert die Codepage 437 dahingehend, dass die griechischen Buchstaben (mit Ausnahme des β, welches auch für das deutsche ß benutzt wurde, und des μ, das als Präfix für 10−6 steht) und die gemischten Rahmenzeichen (die aus einfachen und doppelten Rahmenabschnitten bestehen) entfernt wurden und durch die in CP 437 fehlenden Zeichen aus dem ISO-8859-1-Zeichensatz ersetzt wurden.

Dies führte bei einigen DOS-Programmen (z. B. Norton Commander 3.0) zu Darstellungsfehlern, da diese statt Rahmenzeichen nun Buchstaben zeigten. Einige Programme erkannten jedoch die Codepage und passten ihre Darstellung entsprechend an.

Aufgrund der Kompatibilität zur CP 437 liegen die neu hinzugekommenen Zeichen etwas chaotisch verstreut in der Codepage.

Die Codepage 850 enthält folgende Zeichen: (Die Zahl unterhalb des Symbols ist der Unicode-Wert in hexadezimaler Schreibweise)

Beispiel für ®: A… …9 bedeutet A×16 + 9×1 = 169 (A steht für 10, B für 11 usw.)

Die Unterschiede zur Codepage 437, in der obigen Tabelle farblich hervorgehoben, sind in der folgenden Tabelle noch einmal aufgeführt:

Eingabemethode 
Unter Windows können die Zeichen der Codepage 850 über die Tastenkombination +<ein- bis dreistellige dezimale Zeichennummer (Ziffernblock)> eingegeben werden.

So referenziert + auf das letzte Zeichen der Codepage (Position F… …F), + hingegen erzeugt das Zeichen an der Stelle 0… …0;es wird also wieder „von vorne begonnen“, sodass die Zahlen 3, 259 (3 + 256), 515 (3 + 256 + 256) und 771 (3 + 256 + 256 + 256) beispielsweise allesamt auf das ausgefüllte Herz ♥ (Position 0… …3) verweisen.

Siehe hierzu auch: Alt-Code

Codepage 858 

Eine Variante der Codepage 850 mit Euro-Zeichen wurde 1998 als CP 858 eingeführt. In dieser Codepage wurde das „dotless i“ („i ohne Punkt“) (Zeichen D5hex) durch das Euro-Zeichen ersetzt. Angepasste bzw. entsprechend erweiterte Schriftartdateien wurden für Caldera DR-DOS 7.03, IBM PC-DOS 7.0 & 2000 (PC-DOS 7.00 Revision 1) und FreeDOS publiziert, sind aber teilweise auch unter anderen MS-DOS-kompatiblen Betriebssystemen und unter Windows 95/98/Me verwendbar. Aus freien Quellen sind auch angepasste CPI-Dateien für verschiedene Druckerserien verfügbar, die – gesteuert von der Codepage-Switching-Logik des Betriebssystems – die Zeichensätze im Drucker umschalten (nur bei neueren Druckern, die CP 858 ab Werk unterstützen), oder sogenannte „Download-Fonts“ unterstützen, um das Euro-Zeichen im Drucker neu zu definieren.

Weblinks 
 
 

DOS-Codepage